Australia:
 Perth – miasto; stolica stanu Australia Zachodnia
 Perth – miasto na Tasmanii

Szkocja:
 Perth – miasto
 Perth – stacja kolejowa w tym mieście
 Perth (Perthshire) – hrabstwo historyczne

Kanada:
 Perth – miasto w prowincji Ontario
 Perth – (ang. Perth County) – hrabstwo w prowincji Ontario
Miejscowości w USA:
 Perth – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Perth – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
Gminy w USA:
 Perth (ang. Perth Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Perth (ang. Perth Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh

Zobacz też:
  – nazwa kilku okrętów Royal Australian Navy